Атиопа има више значења:

 Атиопа, Ми Боио (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Атиопа (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атиопа (Акила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атиопа (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику